Stiem steht für:

 Stiem (Noardeast-Fryslân), ein Ort in der Gemeinde Noardeast-Fryslân in der niederländischen Provinz Friesland

Stiem ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dippelhofer-Stiem (* 1951), deutsche Soziologin